Tallören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tallören, Korsholm, Österbotten, 
 Tallören, Åland, Vårdö, 
 Tallören, Iniö, Åboland, 
 Tallören, Houtskär, Åboland, 
 Tallören, Korpo, Åboland, 
 Tallören, Kimitoön, Åboland, 
 Tallören, Raseborg, Nyland, 
 Tallören, Sibbo, Nyland, 
 Tallören (vid Tolkis, Borgå), Nyland, 
 Tallören (vid Lillpellinge, Borgå), Nyland,

Se även
Tillören
Västra Tallören

Robotskapade Finlandförgreningar